Ferulago confusa är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Velenovský. Ferulago confusa ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
confusa